IKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ikela (Repubblica Democratica del Congo)